Figura geomètrica
 Figura heràldica
 Figura literària
 Figura musical
 Figura (art): Figures negres (ceràmica grega), figures vermelles (ceràmica grega), etc.
 Figures (Josep Mompou)